Ciferrina är ett släkte av svampar. Ciferrina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ciferrina